Peixoto kan som auktorsförkortning betyda:

 Ariane Luna Peixoto
 Mauro Peixoto
 Oswaldo L. Peixoto

Robotskapade auktorsförkortningar